Pyysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyysaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 30,80), 
 Pyysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Pyysaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,16, long 23,70), 
 Pyysaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,20, long 23,95), 
 Järpholmen, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Pyysaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,43, long 29,48), 
 Pyysaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,17, long 29,69), 
 Pyysaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,96, long 30,13), 
 Pyysaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,47, long 29,22), 
 Pyysaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi, 
 Pyysaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pyysaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Pyysaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar